Akuliaruseq bezeichnet:
 Akuliaruseq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akuliaruseq (bei Ikerasak), Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akuliaruseq (bei Ukkusissat), Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, bei Atammik), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, bei Ikkamiut), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, bei Narsarsuaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, Qooroq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, bei Nuugaatsiaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akuliaruseq (Berg, bei Ukkusissat), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akuliaruseq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland